Portulakowate (Portulacaceae Juss.) – rodzina roślin z rzędu goździkowców (Caryophyllales). W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych (np. Cronquista z 1981, Reveala z 1993–1999) zaliczano tu wiele rodzajów czyniących z rodziny takson parafiletyczny. W nowych ujęciach (Angiosperm Phylogeny Website, system APG III z 2009 i APG IV z 2016) pozostawiono tu tylko rodzaj portulaka (Portulaca), resztę przenosząc do zdrojkowatych (Montiaceae) i innych rodzin goździkowców.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla kladu obejmującego kaktusowate (Cactaceae) wraz z Anacampserotaceae. Portulakowate wchodzą w skład rzędu goździkowców (Caryophyllales) w obrębie dwuliściennych właściwych:

Do rodziny zaliczany jest tylko jeden rodzaj – portulaka (Portulaca) liczący 40–100 gatunków w zależności od ujęcia systematycznego. 

We wcześniejszych systemach zaliczane tu były rodzaje klasyfikowane współcześnie do rodzin: porwinkowate (Talinaceae), zdrojkowate (Montiaceae), Anacampserotaceae, Didiereaceae.

 Pozycja systematyczna i podział rodziny według systemu Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa Caryophyllidae Takht., nadrząd Caryophyllanae Takht., rząd goździkowce (Caryophyllales Perleb), podrząd Portulacineae Engl., rodzina portulakowate (Portulacaceae Juss.). 

W ujęciu Reveala do rodziny należało 25 rodzajów:
 Amphipetalum Bacigalupo 
 Anacampseros L.
 Calandrinia Kunth – kalandrynia
 Calyptridium Nutt.
 Calyptrotheca Gilg
 Ceraria H.Pearson & Stephens
 Claytonia L. – klajtonia
 Grahamia Gillies ex Hook. & Arn.
 Lenzia Phil.
 Lewisia Pursh – lewizja
 Mona O.Nilsson
 Monocosmia Fenzl
 Montia L. – zdrojek
 Montiopsis Kuntze
 Neopaxia O.Nilsson
 Portulacaria Jacq.
 Portulaca L. – portulaka
 Rumicastrum Ulbr.
 Schreiteria Carolin
 Silvaea Phil.
 Spraguea Torr.
 Talinaria Brandegee
 Talinum Adans.
 Talinella Baill.
 Talinopsis A.Gray

Przypisy